Тукан је појам који се превасходно односи на:
 Тукан, тропску птицу која живи на пределима Мексика, карипским острвима и прашумама Бразила.

Такође Тукан може да се односи на и:
 Тукан (сазвежђе), сазвежђе.